Denumirea de Oselna se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Oselna, un sat în comuna Etropole, regiunea Sofia;
 Oselna, un sat în comuna Mezdra, regiunea Vrața.